Михельсдорф:
 Михельсдорф (Кам), посёлок в Кам (Верхний Пфальц)
 Михельсдорф (Клостер-Ленин), посёлок в Клостер-Ленин